Godzimierz est le nom de plusieurs localités polonaises :

 Godzimierz, village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Godzimierz, village de la voïvodie de Mazovie
 Godzimierz, village de la voïvodie de Poméranie occidentale